Trull bezeichnet:
 Trull (Tarock), im Tarock-Spiel die drei wichtigsten Tarocke
 Trull (Somerset), ein Ort in der englischen Grafschaft Somerset

Trull ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Trull (* 1946), deutscher General
 Ernst-Friedrich Trull (1797–1871), deutscher Apotheker
 Gabriele Trull, Bundesvorsitzende der Evangelischen Krankenhaus-Hilfe
 Heinrich Trull (1924–1996), deutscher Marineoffizier und Pädagoge
 Ilmar Trull (*  1957), estnischer Dichter, Humorist und Kinderbuchautor sowie Buchillustrator
 Juan Trull (* 1973), spanischer Sprinter